Abacom United Football Club é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1999–2000.

Clubes de futebol das Bahamas